Het seizoen 1996/1997 van Sparta Rotterdam was het 42ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Rotterdam. De club kwam uit in de Eredivisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Sparta begon het seizoen onder leiding van trainer-coach Henk ten Cate, die de club het voorafgaande seizoen naar de zesde plaats in de eindrangschikking had geleid en naar de bekerfinale. Ten Cate vertrok op 1 januari 1997 naar SBV Vitesse en werd opgevolgd door oudgediende Joop Brand. Joop Brand stopte tijdens het seizoen vanwege drukke werkzaamheden op het CIOS Overveen. Dolf Roks nam de laatste 7 wedstrijden over en eindigde op een 13e plaats.

In het bekertoernooi strandde de club uit Rotterdam-West al in de tweede ronde door toedoen van FC Twente dat op Het Kasteel met 1-0 won. Topscorer van Sparta in het seizoen 1996-1997 werd aanvaller Arjan van der Laan met dertien competitiedoelpunten.

Transfers

Eredivisie

Wedstrijden

KNVB-beker

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van Sparta Rotterdam

1997
Sparta Rotterdam